De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor de Lausitz en Silezië, waar men in januari 1584 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1584
Geschiedenis van Silezië